Termin  ima više značenja.

 2-Metilcitratna dehidrataza, enzim
 Policija Portorika